Fratafernes, sàtrapa persa
 Fratafernes (Phrataphernes, ) fou rei del poble escita dels corasmis dins l'imperi persa. L'esmenta Curtius (viii. 1. § 8) sota aquest nom però Flavi Arrìa l'anomena com a Farasmanes.